Philip Henry – canottiere statunitense
 Philip Henry – chierico britannico